Гастон II (, ; умер ранее 1022 года) — виконт Беарна с ок. 1004 года, сын виконта Сантюля III.

Биография 
Известно о Гастоне очень мало. Он унаследовал Беарн после гибели своего отца около 1004 года, в то время как Виконтство Олорон, захваченное Сантюлем III, вернулось к своему законному правителю Анеру II Лупу.

Гастон упомянут вместе с отцом в датированной 993 годом хартии герцога Гаскони Гильома Санша о восстановлении монастыря Сен-Север. Также имя Гастона встречается в дарственной хартии монастырю Сен-Северин в Бордо, датированной, примерно, 1020 годом.

По сообщению аббата Монлезёна в «Истории Гаскони», Гастон предоставил инвеституру города Юзан аббату Лескара.

Умер Гастон ранее 1022 года. Ему наследовал Сантюль IV Старый.

Брак и дети 
Имя жены Гастона I неизвестно. Единственный сын от этого брака:
 Сантюль IV Старый (ум. ок. 1058), виконт Беарна с ок. 1022, виконт Олорона с ок. 1045

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Беарнский дом
Виконты Беарна
Виконты Франции XI века
Умершие в 1020-е годы